Мото Гран-при Великобритании было 9-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP 2004 года. Эта гонка прошла с 23 по 25 июля 2004 года на автодроме Донингтон Парка.

Результаты в классе MotoGP

Результаты в классе 250cc

Результаты в классе 125cc

Великобритания